

Carriera 
Con la  ha disputato le Universiadi di Taegu 2003.

Palmarès 

EWE Baskets Oldenburg: 2008-09

FMP Železnik: 2005

EWE Baskets Oldenburg: 2009

Trefl Sopot: 2013

FMP Železnik: 2003-04

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Cestisti jugoslavi
Cestisti serbo-montenegrini